Mistrzostwa Europy w futsalu mężczyzn (inaczej Euro, polski skrót ME) – rozgrywki sportowe, cyklicznie organizowane przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) dla europejskich futsalowych reprezentacji krajowych. Zwycięzca tych rozgrywek zdobywa tytuł mistrza Europy.

Historia 
Pierwszy turniej odbył się w 1996 w Hiszpanii. Uczestniczyło w nim 6 drużyn. W turnieju rozgrywanym w 1999 też w Hiszpanii uczestniczyło już 8 drużyn. Zadecydowano, że turniej będzie grany co dwa lata. W 2010 roku turniej powiększono do 12 drużyn i postanowiono go rozgrywać w lata nieparzyste. Po edycji w 2018 turniej powiększono do 16 drużyn i zdecydowano się grać go co 4 lata, żeby uniknąć gry w lata przestępne, gdy grane są Mistrzostwa Świata. Pierwszy turniej z udziałem 16 drużyn rozegrano w 2022 roku w Niderlandach.

Mistrzostwa Europy w futsalu mężczyzn

Medaliści

Tabela

Szczegóły występów

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy w futsalu kobiet

Przypisy

Link zewnętrzny 
 UEFA.com